Il singolare del Madrid Masters 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer ha battuto in finale Fernando González 7–5, 6–1, 6–0.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Madrid Masters 2006
ATP Tour 2006